Cazaux-Layrisse ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Carissois bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Cazaux-Layrisse von den fünf Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Justin, erbaut 1850

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 2, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 1302.

Weblinks 

Ort in Okzitanien